Сен-Тібо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на південь від Лана.

Історія 

1-1-2022 Сен-Тібо і Базош-сюр-Вель було об'єднано в новий муніципалітет Базош-е-Сен-Тібо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Тібо на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тібо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Тібо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тібо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Тібо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена